Echinocardium är ett släkte av sjöborrar som beskrevs av Gray 1825. Echinocardium ingår i familjen hjärtsjöborrar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjärtsjöborrar
Echinocardium